A A1 Team Singapore foi a equipe que representou Singapura na A1 Grand Prix. Disputou apenas a temporada 2006/07.

Singapore